Иван Комиссаров:
 Комиссаров, Иван Еремеевич (1929—2009) — российский художник.
 Комиссаров, Иван Николаевич (1912—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Комиссаров, Иван Савельевич (1910—1994) — советский партийный и государственный деятель, участник партизанского движения, полковник.